Seckendorf ist die Bezeichnung für:
 Seckendorf (Cadolzburg), ein Ortsteil der Gemeinde Cadolzburg

Seckendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Carl August von Seckendorf (1774–1828), deutscher Verwaltungsjurist und Oberkonsistorialpräsident der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
 Ernst Alfred Seckendorf (1892–1943), deutscher Arzt und Opfer des Holocaust
 Martin Seckendorf (1938–2020), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Seckendorff